Сезон 1976/77 — 67-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 66-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в шестнадцатый раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

По соглашению с клубом ВАК «Аустрия» в этом сезоне выступала в составе объединённой команды под названием «Аустрия/ВАК». 1 июля 1977 года сотрудничество между клубами прекратилось, и «Аустрия» вернула себе прежнее название.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 5 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1976/77
Чемпионат Австрии 1976/77 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1976/77 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1976/77 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1976 на сайте AustriaSoccer.at

1976/1977
Аустрия ВАК